Het ATP-toernooi van Cincinnati 2011 (met de officiële naam Western & Southern Open) werd van 15 tot en met 21 augustus 2011 gespeeld nabij de Amerikaanse stad Cincinnati. Het was de 110e editie van het mannentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Cincinnati 2011.  De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.

Andy Murray won de finale in het enkelspel van Novak Đoković die bij een 6-4, 3-0-achterstand opgaf met een schouderblessure.

In het dubbelspel pakte het Indische duo Mahesh Bhupathi & Leander Paes de titel door via twee tie-breaks te winnen van Michaël Llodra & Nenad Zimonjić.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links
 Enkelspelschema
 Kwalificatie schema

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati